La Loi du milieu est le titre de plusieurs œuvres :
 La Loi du milieu (Internes Can't Take Money), film américain d'Alfred Santell (1937)
 La Loi du milieu (Get Carter), film britannique de Mike Hodges (1971).

Homonymie de titre